Carl Christian Lose eller C.C. Lose kan henvise til flere personer:

 Carl Christian Lose den ældre (1787-1835) – dansk boghandler og musikforlægger
 Carl Christian Lose den yngre (1821-1892) – dansk boghandler og musikforlægger